В данный список включены все виды одиночных ос (Eumeninae) Бельгии. В настоящее время здесь обнаружено около 40 видов из 10 родов этих жалящих насекомых.

Список видов 
 Allodynerus delphinalis (Giraud)
 Allodynerus rossii (Lepeletier)
 Ancistrocerus antilope (Panzer)
 Ancistrocerus auctus (Fabricius)
 Ancistrocerus claripennis Thomson (= Ancistrocerus quadratus)
 Ancistrocerus dusmetiolus (Strand)
 Ancistrocerus gazella (Panzer)
 Ancistrocerus ichneumonideus (Ratzeburg)
 Ancistrocerus longispinosus (Saussure)
 Ancistrocerus nigricornis (Curtis)
 Ancistrocerus oviventris (Wesmael)
 Ancistrocerus parietinus (L.)
 Ancistrocerus parietum (L.)
 Ancistrocerus scoticus (Curtis)
 Ancistrocerus trifasciatus (Müller)
 Discoelius zonalis (Panzer) 
 Eumenes coarctatus (L.)     
 Eumenes coronatus (Panzer)
 Eumenes papillarius (Christ)
 Eumenes pedunculatus (Panzer) 
 Eumenes subpomiformis Blüthgen   
 Euodynerus dantici (Rossi)  
 Euodynerus quadrifasciatus (Fabricius)   
 Gymnomerus laevipes (Shuckard) 
 Microdynerus exilis (Herrich-Schaeffer)   
 Microdynerus nugdunensis (Saussure)   
 Microdynerus timidus (Saussure) 
 Odynerus melanocephalus (Gmelin) 
 Odynerus poecilus Saussure 
 Odynerus reniformis (Gmelin) 
 Odynerus spinipes (L.) 
 Stenodynerus bluethgeni Van der Vecht 
 Stenodynerus orenburgensis (André) 
 Stenodynerus xanthomelas (Herrich-Schaeffer)
 Symmorphus bifasciatus (L.) 
 Symmorphus connexus (Curtis) 
 Symmorphus crassicornis (Panzer)
 Symmorphus debilitatus (Saussure) 
 Symmorphus gracilis (Brullé) 
 Symmorphus murarius (L.)

См. также 
 Проект:Энтомология/Списки/Список видов дорожных ос Нидерландов
 Список муравьёв Великобритании
 Список муравьёв Грузии
 Список муравьёв Индии

Примечания

Литература 
 Leclercq, J. 1985. Hymenoptera Vespoidea Eumenidae. Cartes 1907 à 1947. in Atlas provisoire des insectes de Belgique, Leclercq, J., Gaspar, Ch., Verstraeten, Ch. ed. FSAGx.  
 Litt, R. 1992. Capture de Discoelius zonalis Panz. (Hymenoptera Vespidae) dans notre région. Revue verviétoise d’Histoire naturelle, printemps 1992: 12.  
 Schmid-Egger, C. 1994.  Bestimmungsschlüssel für die deutschen Arten der solitären Faltenwespen (Hymenoptera: Eumeninae). // Deutscher Jungendbund für Naturbeobachtung: 54-90.
 Smit, J. 2005. De urntjewesp Eumenes coronatus zoekt het hogerop (Hymenoptera: Vespidae). // Nederlandse Faunistische Mededelingen, 22: 23-26.

Осы
Осы Бельгии
Природа Бельгии
Списки:Бельгия
Списки перепончатокрылых по регионам